Mešnice má více významů:

 Mešnice (Blatenská pahorkatina) – kopec u vesnice Zahorčice v obci Lnáře v okrese Strakonice
 Mešnice (potok) – potok v městě Ostrava
 Mešnice (Českomoravská vrchovina) – kopec u Nového Rychnova v okrese Pelhřimov
 Mešnice (rybník) – rybník u obce Kojčice v okrese Pelhřimov